Яросла́в Яросла́вич (в крещении, скореe всего Афана́сий, 1230—1272) — первый самостоятельный князь Тверской (с 1247), великий князь владимирский с 1263 года. В поздней Густинской летописи назван также князем киевским, но обычно это известие признаётся недостоверным.

Сын великого князя владимирского Ярослава Всеволодовича. Первый русский князь, названный отцом в свою честь: ранее наречение в честь отца или живого деда практически не встречалось (Мстислав Мстиславич Удатный, по одной из версий, родился после смерти отца).

Биография 

Во время нашествия Неврюевой рати (1252) Ярослав был союзником суздальского князя Андрея Ярославича, причём тверской полк во главе с воеводой Жирославом был в войске Андрея. После победы над воинством суздальского князя татары в Переяславле-Залесском убили жену Ярослава и захватили детей.

В 1254 году Ярослав был принят в Ладоге, а в 1255 году прибыл в Новгород, откуда в Торжок был изгнан Василий, сын Александра Невского, затем Ярослава перевели во Псков, а потом в Новгород. Вскоре Александр Ярославич Невский выступил против своего младшего брата Ярослава, который вынужден был оставить Новгород.

В 1258 году Ярослав вместе со своими братьями и племянником Борисом Васильковичем — ростовским князем ездил в Золотую Орду, откуда, по словам летописи, был отпущен «со многою честью» и вернулся в Тверь.

В 1262 году князь Ярослав Ярославич участвовал в совместном русско — литовском походе на принадлежавший Ливонскому ордену Дерпт.

В 1263 году после смерти Александра Невского хан Золотой Орды Берке передал великокняжеский ярлык его младшему брату Ярославу, по всей видимости, рассматриваемому в качестве более лояльного, чем старший на тот момент Андрей. Под властью Ярослава Ярославича оказались Тверское и Владимирское княжества. По версии известного историка И. Е. Забелина, по духовному завещанию Александр Ярославич Невский отдал Москву своему младшему сыну, двухлетнему Даниилу, который семь лет вместе с Москвой находился под опекой Ярослава.

В 1266 году новгородцы (под влиянием партии меньших), изгнав переяславского князя Дмитрия Александровича, вновь пригласили на княжение Ярослава Ярославича. Сам Ярослав Ярославич тогда же женился на дочери новгородского боярина Юрия Михайловича, вероятно, с целью упрочить своё положение в Новгороде.

Однако в 1267 году Ярослав Ярославич уехал из Новгорода, оставив там племянника Дмитрия Александровича в качестве наместника. Дело в том, что позиции тверского князя и новгородского боярства разошлись в вопросе отношения к части литовской знати, бежавшей из Великого княжества Литовского во Псков, где к власти пришёл князь Довмонт, по окончании крупной междоусобицы. Борьба за престол Литвы была вызвана произошедшей в 1263 году насильственной смертью князя Миндовга, который с 1253 года носил так называемый титул короля Литвы. Сама усобица в Литве закончилась приходом к власти в 1269 году князя Тройдена после того, как умер великий князь литовский Шварн Данилович Холмский - брат правителя Королевства Руси Льва Галицкого.

В 1268 году тверской князь Ярослав Ярославич по просьбе новгородцев послал им на помощь сыновей (Святослава Ярославича и Михаила) и других князей, которые участвовали в Раковорской битве против рыцарей Ливонского ордена и их союзников — датчан.

В 1270 году в ходе очередного конфликта Ярослав Ярославич был изгнан новгородцами. В том же году он решил усмирить Новгород, призвав к участию в будущей борьбе князей Дмитрия Александровича Переяславского и Глеба Ростиславича Смоленского и заручившись помощью от хана Золотой Орды Менгу - Тимура. Сторону новгородцев принял брат Ярослава, Василий Ярославич, князь Костромы, которого ордынские дипломаты решили противопоставить Ярославу. Целую неделю противники стояли друг против друга у Старой Русы, но в итоге Ярослав Ярославич примирился с новгородцами при содействии митрополита Киевского и всея Руси Кирилла III; обе стороны согласились на взаимные уступки.
Выезжая из Новгорода, князь Ярослав Ярославич оставил там наместником боярина Андрея Воротиславича.

В 1271 году тверской князь Ярослав Ярославич ездил в Золотую Орду с племянниками Василием и Дмитрием Александровичами. Через год на обратном пути он умер, приняв в схиме имя Афанасия, совпадающее с крестильным (16 сентября 1272 года).

Предки

Примечания

Литература

Ссылки 
 Соловьёв С. М. История России с древнейших времён
 Договорная грамота Великого Новгорода с Ярославом Ярославичем 1264 года

Великие князья владимирские
Правители Европы XIII века
Русские князья XIII века
Князья тверские
Князья новгородские
Юрьевичи
Военачальники Северо-Восточной Руси
История Пскова
Рюриковичи по алфавиту